Aguarón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aguarón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Aguarón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar